Augusteum steht für:

 ein zentraler Platz im spätantiken und mittelalterlichen Konstantinopel, siehe Augustaion
 Augusteum (Universität Leipzig), Hauptgebäude der Universität Leipzig (nach König Friedrich August I. von Sachsen)
 Augusteum (Oldenburg), Kunstmuseum Oldenburgs (nach Großherzog P.F. August von Oldenburg)
 Augusteum, Erweiterungsbau der Universität Wittenberg (nach Kurfürst August von Sachsen), siehe Augusteum und Lutherhaus Wittenberg

Siehe auch: 
 Augustineum
 Augustinum
 Carolino Augusteum